Babakanjaya (Parung Kuda), een plaats in Indonesië
Babakanjaya (Gabuswetan), een plaats in Indonesië